Вергелес — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вергелес, Виталий Викторович (род. 1989) — украинский гребец-каноист, выступает за национальную сборную Украины по гребле начиная с 2012 года.
 Вергелес, Николай Мартынович (1864 — ?) — полковник Российской императорской армии; участник Первой мировой войны